Fallführung steht für:

 Ablaufschema in der sozialen Arbeit, siehe Fallmanagement
 Führung einer Spionageoperation, siehe Nachrichtendienst